Cowart är ett engelskt efternamn. Det kan avse

Personer

 Edward Cowart (1925–1987), amerikansk domare
 Juanita Cowart (aktiv 1958–1963), amerikansk sångerska i The Marvelettes
 Shea Cowart (född 1979), amerikansk handikappidrottare

Se även
 Noël Coward (1899–1973), brittisk dramatiker, skådespelare och sångare

Geografi
 Cowart Creek, flera vattendrag
 Mount Cowart, Antarktis

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor